Teissiera är ett släkte av nässeldjur. Teissiera ingår i familjen Teissieridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Teissiera